Alla Kudrjavceva e Anastasija Rodionova sono le detentrici del titolo, ma non partecipano insieme; La prima partecipa con Anastasija Pavljučenkova e la seconda partecipa con Arina Rodionova; Le due coppie sono state battute rispettivamente in semifinale e ai quarti. Le vincitrici del titolo sono Tímea Babos e Kristina Mladenovic che hanno battuto in finale le spagnole Garbiñe Muguruza e Carla Suárez Navarro con il punteggio di 6-3, 6-2

Teste di serie 
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Hsieh Su-wei /  Sania Mirza (secondo turno)
 Ekaterina Makarova /  Elena Vesnina (quarti di finale)
 Martina Hingis   Flavia Pennetta (secondo turno)
 Peng Shuai /  Květa Peschke (secondo turno)

<li> Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (primo turno)
<li> Garbiñe Muguruza /  Carla Suárez Navarro (finale)
<li> Caroline Garcia /  Katarina Srebotnik (semifinale)
<li> Tímea Babos /  Kristina Mladenovic (campionesse)

Tabellone

Finali

Parte Alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Dubai Tennis Championships 2015
WTA Tour 2015